Maudsley ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Maudsley (1835–1918), englischer Psychiater
 Robert John Maudsley (* 1953), britischer Serienmörder
 Tony Maudsley (* 1968), britischer Schauspieler

Sonstiges:
 Maudsley Hospital, Psychiatrisches Krankenhaus in London, größte psychiatrische Ausbildungsstätte Großbritanniens
 Maudsley-Familientherapie, auch Maudsley-Methode, eine Familientherapie zur Behandlung von Anorexia nervosa (Magersucht)

Siehe auch: 
 Maudslay
 Mawdsley